Хопфен (нем. Hopfen) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Хопфен, Ганс фон (1835—1904) — немецкий писатель и поэт.
 Хопфен, Франц фон (1825—1901) — австрийский государственный деятель.